Kuolionsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kuolionsaari (ö i Saarijärvi), Saarijärvi-Viitasaari,  (8 ha)
2. Kuolionsaari (ö i Idensalmi),  (1 ha)
3. Kuolionsaari (ö i Puumala),  (7 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar